Okrągłe ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Okrągłe (Dąbrówno), Ort im Powiat Ostródzki, bis 1945: Klein Lehwalde, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Okrągłe (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, bis 1938 Okrongeln, 1938 bis 1945 Schwansee, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Lublin:
 Okrągłe (Biłgoraj), ort im Powiat Biłgorajski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Okrągłe (Jeleniewo), ort im Powiat Suwalski
 Woiwodschaft Schlesien:
 Okrągłe  (Ujsoły), Ort im Powiat Żywiecki